Sint-Adelbertkerk (Delft)
 Sint-Adelbertkerk (Krakau)

Zie ook 
 Sint-Adelbertabdij
 Sint Adelbertvereniging